Stretch (rapper), een Amerikaans rapper (actief 1991 - 1995)
Stretch (album), een muziekalbum van Scott Walker
Stretch (band), een Britse bluesrock-band (ca.1973 - 2007)
Stretch (film), een film uit 2011 met David Carradine